Per imperatrici giapponesi o Imperatrici del Giappone si intende un .  Comunemente il termine viene anche utilizzato per indicare un'.

Imperatrici regnanti 

Ci furono otto sovrani di sesso femminile (sei imperatori femmine di cui due che regnarono due volte) nella storia antica del Giappone tra il 593 e il 770, e altri due nel periodo moderno (Periodo Edo). Anche se ci furono otto imperatrici regnanti, i loro successori furono spesso scelti tra i maschi della stirpe imperiale paterna, motivo per cui alcuni studiosi conservatori sostengono che i regni delle donne erano temporanei e che solo la tradizione maschile di successione doveva essere mantenuta. Dopo molti secoli, i regni femminili arrivarono ad essere ufficialmente vietati solo quando la legge della casa imperiale fu emanata nel 1889 accanto alla nuova Costituzione Meiji.

 Imperatrice Jingū r. 206–269 —leggendaria/mitologica; rimossa dell'elenco degli Imperatori nel XIX 
 Imperatrice Suiko (554–628), r. 593–628—prima imperatrice regnante
 Imperatrice Kōgyoku (594–661), r. 642–645—in precedenza Principessa Takara (Imperatrice Consorte di Jomei)
 Imperatrice Saimei (594–661), r. 655–661 (coincide con l'imperatrice Kōgyoku)
 Imperatrice Jitō (645–702), r. 690–697
 Imperatrice Genmei (661–721), r. 707–715
 Imperatrice Genshō (680–748), r. 715–724—in precedenza Principessa Hidaka
 Imperatrice Kōken (718–770), r. 749–758
 Imperatrice Shōtoku (718–770), r. 764–770 (coincide con l'imperatrice Kōken)
 Imperatrice Meishō (1624–1696), r. 1629–1643
 Imperatrice Go-Sakuramachi (1740–1813), r. 1762–1771—imperatrice regnante più recente

Imperatrici consorte 

Nel Giappone antico molte delle imperatrici consorte erano principesse, tranne Iwa-no hime (imperatrice consorte di Nintoku). Dopo Kōmyō Kōgō (imperatrice consorte di Shōmu), le figlie del clan Fujiwara o altri clan poterono diventare imperatrici consorte. In origine Chūgū (中宮) significava il palazzo per Kōgō, Kōtaigō (皇太后) (Madre Imperatrice/Imperatrice Vedova), o Tai-Kōtaigō (太皇太后) (Grande Imperatrice Madre/Grande Imperatrice Vedova). Fino a metà del periodo Heian, l'imperatore ebbe una sola imperatrice consorte, e l'imperatrice consorte era chiamata anche Chūgū. Dall'Imperatore Ichijō, poiché alcuni imperatori ebbero due imperatrici consorte, una di loro era chiamata Kōgō e l'altra era chiamata Chūgū.

Imperatrici non-regnanti
Kōgō () è il titolo dell'imperatrice consorte non regnante. Il titolo, ancora in uso, è generalmente conferito alla moglie dell'imperatore che ha partorito l'erede al trono.  Il titolo fu conferito postumo nell'806 alla defunta madre dell'Imperatore Heizei.

Jōkōgō () è invece attribuito alla consorte di un sovrano dopo l'abdicazione del marito, il quale assume il titolo di Daijō Tennō ().

Chūgū () era un termine che si è evoluto durante il periodo Heian; e arrivò a identificare il titolo dell'imperatrice.  Per un periodo, chūgū rimpiazzò kōgō; e poi i titoli sono diventati intercambiabili.

I numeri delle kōgō variano, ma vi era una sola Chūgū alla volta.

Il titolo kōtaigō era dato alla moglie di un ex-imperatore; e il titolo tai-kōtaigō venne ad essere in uso per una imperatrice vedova.

 ,  anche nota come , imperatrice consorte dell'Imperatore Sushun, 587–592
 Imperatrice Yamato (倭姫王), imperatrice consorte dell'Imperatore Tenji, 661–671
 Principessa Tōchi (十市皇女) (648–678),  imperatrice consorte dell'Imperatore Kōbun, 671-672
......
 Principessa Yoshiko (欣子内親王) (1779–1846), imperatrice consorte (Chūgū) dell'Imperatore Kōkaku 1794–1820
 Fujiwara no Tsunako (藤原繋子) (1798–1823), Imperatrice (Kōgō) di Ninkō (onore postumo nel 1824)
 Impearatrice vedova Eishō (英照皇太后), imperatrice consorte dell'Emperor Kōmei
 Imperatrice Shōken (昭憲皇太后), imperatrice consorte dell'Imperatore Meiji
 Imperatrice Teimei (貞明皇后), imperatrice moglie dell'Imperatore Taisho
 Imperatrice Kōjun (香淳皇后), imperatrice moglie dell'Imperatore Shōwa
 , imperatrice moglie dell'Imperatore emerito Akihito
 , imperatrice moglie dell'imperatore Naruhito

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Consorti dei sovrani del Giappone
 Dinastia imperiale del Giappone
 Famiglia imperiale del Giappone
 Imperatore del Giappone
 Imperatori del Giappone

Collegamenti esterni